Az 1897-es sakkvilágbajnokság a Wilhelm Steinitz és Emanuel Lasker között 1894-ben játszott világbajnoki párosmérkőzés visszavágója volt. Az 1896. november 7.–1897. január 14. között zajló mérkőzésen Emanuel Lasker nagyarányú, 10–2-es győzelmével magabiztosan védte meg világbajnoki címét.

Előzmények 
Wilhelm Steinitz 1886-ban lett a sakktörténelem első hivatalos világbajnoka, amikor legyőzte Johannes Zukertortot. Címét 1889-ben és 1892-ben Mihail Csigorin, 1891-ben Gunsberg Izidor ellen sikeresen megvédte. 1894-ben Emanuel Lasker legyőzte, és ezzel elhódította tőle a világbajnoki címet. A visszavágóra Lasker már a mérkőzésük után ígéretet tett.

Steinitz a világranglistán még a 4. helyet foglalta el Lasker, Tarrasch és Mihail Csigorin mögött, de 60 évesen már túl volt csúcsformáján. A Lasker ellen 1894-ben elvesztett világbajnoki mérkőzés után több nagy versenyen is indult, hogy játékba lendüljön a visszavágóra. 1894-ben megnyerte a New Yorkban rendezett mesterversenyt, 1895-ben jó eredménnyel 5. lett Hastingsben (csupán Pillsbury, Csigorin, Lasker és Siegbert Tarrasch előzte meg). Ugyanebben az évben Szentpéterváron 2. lett Lasker mögött. Jól sikerült a felkészülési párosmérkőzése a világranglista 15. helyén álló Emanuel Schiffers mester ellen, akit 6,5–4,5 arányban legyőzött, és még az sem vette el önbizalmát, hogy a világbajnoki mérkőzés előtti utolsó versenyén, a Nürnbergben rendezett nagymesterversenyen csak a 6. helyet szerezte meg.

Eredményei alapján Lasker már 1890 júniusától a világranglista élén állt. A világbajnoki cím megszerzése óta – ellentétben Steinitz világbajnoki időszakával – több versenyen is elindult. Hastingsben ugyan csak a 3. helyet szerezte meg, de Szentpéterváron és Nürnbergben magabiztosan utasította a kor legkiválóbb nagymestereiből álló mezőnyt maga mögé.

Az egymás elleni eredményük – a világbajnoki mérkőzés eredményeit nem számítva – 7 győzelem, 2 döntetlen, és mindössze 1 vereség Lasker szemszögéből.

A párosmérkőzés 
A világbajnoki visszavágó mérkőzés 1896. november 7-én kezdődött Moszkvában. Az előzetesen elfogadott szabályok szerint a mérkőzés 10 nyert játszmáig tart, és az nyer, aki először éri el a 10 győzelmet (a döntetlenek nem számítanak). A díjalap 3000 rubel volt, amelyből a győztes 2000, a vesztes 1000 rubel díjazásban részesült. Ezen felül mindkét játékos még kapott 500–500 rubel „startpénzt”.

Lasker „repülőrajtot” vett, és a 6. játszma után már 5–0-ra vezetett. A 11. játszma utáni 7–0-s állást követően nyert Steinitz két játszmát, amivel 7–2-re szépített, de Laskernak már csak négy játszmára volt szüksége ahhoz, hogy a három hiányzó győzelmet begyűjtse, és 1897. január 14-én, a 17. játszma után a 10–2-es végeredmény már világbajnoki címének megvédését jelentette.

Négy héttel később Steinitz elméje elborult, és pszichiátriai klinikára került. Kiderült, hogy gyógyíthatatlan elmebajban szenved.

Az eredménytábla 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+1897-es sakkvilágbajnokság
|-
! Versenyző!!Ország!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! Nyert !! Pont
|-
| align=left | Wilhelm Steinitz ||
| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || = ||style="background:black; color:white"| 0 || =||style="background:black; color:white"| =|| =||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || =||style="background:black; color:white"| 0 || 0 || 2 || 4½
|-
| align=left | Emanuel Lasker ||
|style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| =|| 1 ||style="background:black; color:white"| =|| =||style="background:black; color:white"| =|| 1 || style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| =|| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 10 || 12½
|}

A mérkőzés játszmái 
A mérkőzés 17 játszmája. Különösen emlékezetes a 16. és a 17. játszma, valamint a 2., amely az egész mérkőzés legszebb játszmája.

1. játszma Steinitz–Lasker 0–1 45 lépés
Olasz játék ECO C54

2. játszma Lasker–Steinitz 1–0 41 lépés

Spanyol megnyitás klasszikus védelem ECO C64

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 Fc5 4. c3 Hge7 5. O-O Hg6 6. d4 exd4 7. cxd4 Fb6 8. Hc3 O-O 9. a4 a6 10. Fc4 h6 11. h3 d6 12. Fe3 Hce7 13. Be1 c6 14. Vb3 Fc7 15. Hd2 Bb8 16. Bac1 b5 17. axb5 axb5 18. Fd3 Kh8 19. He2 f5 20. exf5 Fxf5 21. Fxf5 Bxf5 22. Hg3 Bf8 23. Ve6 Vc8 24. Vxc8 Bfxc8 25. Hb3 Kg8 26. He4 Kf7 27. g3 Ke8 28. Be2 Kd7 29. Bce1 Fb6 30. Ff4 Fc7 31. h4 h5 32. Fg5 Fd8 33. g4 hxg4 34. h5 Hf8 (diagram) 35. Hec5+ dxc5 36. Hxc5+ Kd6 37.Ff4+ Kd5 38.Be5+ Kc4 39.Bc1+ Kxd4 40.Be4+ Kd5 41.Bd1+ 1-0 41. – Kxc5-re 42.Fe3 matt.

3. játszma Steinitz–Lasker 0–1 39 lépés
Olasz játék klasszikus változat ECO C54

 4. játszma Lasker–Steinitz 1–0 66 lépés
Spanyol megnyitás klasszikus védelem ECO C64

5. játszma Steinitz–Lasker ½–½ 39 lépés
Elhárított vezércsel ECO D53

6. játszma Lasker–Steinitz 1–0 58 lépés
Olasz játék Négyhuszáros változat ECO C50

7. játszma Steinitz–Lasker ½–½ 75 lépés
Elhárított vezércsel ECO D53

8. játszma Lasker–Steinitz ½–½ 56 lépés
Spanyol megnyitás Régi Steinitz-védelem ECO C62

9. játszma Steinitz–Lasker ½–½ 34 lépés
Elhárított vezércsel ECO D53

10. játszma Lasker–Steinitz 1–0 41 lépés
Spanyol megnyitás csereváltozat ECO C68

11. játszma Steinitz–Lasker 0–1 64 lépés
Elhárított vezércsel ECO D53

12. játszma Lasker–Steinitz 0–1 30 lépés
Spanyol megnyitás modern Steinitz-védelem ECO C71

13. játszma Steinitz–Lasker 1–0 40 lépés
Elhárított vezércsel ECO D53

14. játszma Lasker–Steinitz 1–0 78 lépés
Spanyol megnyitás csereváltozat ECO C68

15. játszma Steinitz–Lasker ½–½ 36 lépés
Elhárított vezércsel ECO D53

16. játszma Lasker–Steinitz 1–0 42 lépés

Spanyol megnyitás Modern Steinitz-védelem ECO C71

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 d6 5. d4 Fd7 6. Fb3 exd4 7. Hxd4 Hf6 8. Hc3 Fe7 9. Hde2 Ha5 10. O-O O-O 11. f3 Be8 12. Fe3 Ff8 13. Vd2 Hxb3 14. axb3 Fe6 15. Hf4 Hd7 16. Bad1 c6 17. Vf2 Va5 18. Vg3 He5 19. Hfe2 Fd7 20. Hd4 b5 21. h3 b4 22. Hb1 c5 23. He2 Va2 24. f4 Hc6 25. Fxc5 Bxe4  (diagram) 26. Hbc3 bxc3 27. Hxc3 Vxb2 28. Hxe4 Vxc2 29. Hf6+ Kh8 30. Hxd7 dxc5 31. Vf3 Bc8 32. He5 Hxe5 33. fxe5 c4 34. bxc4 Vxc4 35. Kh1 a5 36. Bd7 a4 37. Bxf7 Fb4 38. Bf4 Vc5 39. Vg4 Fa3 40. Bxa4 Be8 41. Vf3 Fb2 42. Ba8 1-0

17. játszma Steinitz–Lasker 0–1 63 lépés

Elhárított vezércsel ortodox védelem ECO D60

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Hc3 Hf6 4. Fg5 Fe7 5. e3 O-O 6. Vb3 Hbd7 7. Hf3 c6 8. Fd3 dxc4 9. Fxc4 b5 10. Fe2 a6 11. a4 b4 12. Hb1 c5 13. Hbd2 Fb7 14. a5 cxd4 15. exd4 Hd5 16. Fe3 Fd6 17. Hc4 Fc7 18. Fg5 f6 19. Fd2 Ve7 20. He3 Bab8 21. Fc4 Bfd8 22. O-O Hf8 23. Bfe1 Vf7 24. Hf1 Kh8 25. Hg3 Fxg3 26. hxg3 Hg6 27. Vd3 Bd6 28. Be2 Fc8 29. He1 Vd7 30. Hc2 e5 31. Bae1 Fb7 32. Vb3 Fc6 33. Hxb4 Hxb4 34. Fxb4 Bxd4 35. Vc3 (diagram) Fxg2 36. Kxg2 Vc6+ 37. Be4 Bxe4 38. Bxe4 Vxe4+ 39. Kg1 Vb7 40. Fc5 Bd8 41. Fe2 e4 42. b4 He5 43. Fe3 Hd3 44. Fb6 Bc8 45. Vd4 h6 46. Kh2 He5 47. Vd1 Bc3 48. Vd6 Hf3+ 49. Kg2 Vf7 50. g4 Va2 51. Ff1 Hh4+ 52. Kg1 Bc1 53. Fe3 Hf3+ 54. Kg2 Bxf1 55. Vxa6 Bg1+ 56. Kh3 Vd5 57. Vc8+ Kh7 58. a6 Bh1+ 59. Kg2 Bg1+ 60. Kh3 Bh1+ 61. Kg2 Hh4+ 62. Kxh1 Vd1+ 63. Kh2 Vf1 0-1

Jegyzetek

Források 
A párosmérkőzés ismertetése és játszmái
Raymund Stolze: Umkämpfte Krone. Sportverlag, Berlin, 1992. 
World Chess Championship 1896 Lasker – Steinitz Title Match

További információk 
Championship Match Steinitz v Lasker (a british Chess Magazine 1897. februári számának kivonata)
Isaak and Vladimir Linder: Emanuel Lasker – Lasker–Steinitz 1896/97

1897
Sakk